Lucker steht für:

 im Computerspieler-Jargon abfällig für einen Spieler, der durch Glück statt durch spielerisches Können gewinnt

Lucker ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Lucker (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Elisabeth Lucker (1914–2008), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Mitch Lucker (1984–2012), US-amerikanischer Sänger und Gründer der Band Suicide Silence
 Raymond Alphonse Lucker (1927–2001), römisch-katholischer Bischof von New Ulm
 Zöe Lucker (* 1974), englische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lücker